Karelia, œuvre musicale de Jean Sibelius.
 Karelia, groupe de heavy metal français.
 Karelia, marque de cigarettes produites en Grèce.

Voir aussi